Colònia alemanya de Togo 1886-1915
 Colònia francesa de Togo 1915/1921-1960